Vargas kan som auktorsförkortning betyda:

 Julio César Vargas Calderón
 Héctor A. Vargas

Robotskapade auktorsförkortningar